Винник — ремісник, що виготовляє горілку і спирт; те саме що винокур.

Винник (Вінник) — українське прізвище.

Винник 
 Винник Василь Олексійович () (1929) — український мовознавець, кандидат філологічних наук з 1965 року.
 Винник Віктор Богданович (1976) — український музикант, вокаліст, лідер рок-гурту «Мері».
 Деніел Винник () — канадський професійний хокеїст.
 Винник Зиновій Львович (1913— ?) — український художник театру.
 Винник Іван — майор Армії УНР, учасник двох Зимових походів, в еміграції скарбник Орденської Ради Ордена Залізного Хреста Армії УНР.
 Кетрін Винник (1977) — канадська кіно- і телеактриса.
 Любомир Т. Винник (1943) — швейцарський журналіст, письменник, художник, картуніст, фотограф.
 Винник Михайло Моїсейович (1887—1943) — радянський художник.
 Винник Олег Анатолійович (1973) — український співак, композитор та автор пісень.
 Винник Олександр Якович (1912—1981) — український російськомовний письменник-фантаст.
 Винник Павло Борисович (1925—2011) — радянський кіноактор, Народний артист Росії.
 Пол Винник — канадський військовик. Командувач Армії Канади.
 Винник Сергій Леонідович — Заслужений економіст України, полковник у відставці.
 Винник Тетяна Анатоліївна (1984) — українська поетеса, дитяча письменниця, журналіст, перекладач.

Вінник 
 Вінник Анатолій Якович (нар. 1936) — перший секретар (червень 1988 — лютий 1990) Донецького обласного комітету КПУ.
 Винник Василь Олексійович - (нар. 1 січня 1929), с. Федорівка Пологівського району Запорізької області) — український мовознавець, кандидат філологічних наук з 1965.
 Вінник Іван Йосипович( 22 червня 1929) — організатор і керівник вітчизняного суднобудування, Герой Соціалістичної Праці (1977).
 Вінник Іван Юлійович — український політик, народний депутат України (Верховна Рада України VIII скликання). Секретар Комітету з нацбезпеки і оборони.
 Вінник Максим Олександрович — проректор Херсонського державного університету, заслужений працівник освіти України..
 Вінник Юрій Павлович — звукорежисер, диригент.

Див. також 
 Винники

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ник